Der NeXT-Zeichensatz ist der proprietäre 8-Bit-Zeichensatz der NeXT-Computer NeXTstation und NeXTcube.

Die ersten 128 Zeichen stimmen mit ASCII überein.

Weblinks
 Zeichensatz bei Unicode.org

Zeichenkodierung